Чемпионат мира по трековым велогонкам 1985 года проходил в августе в городе Бассано-дель-Граппа (Италия). Всего на чемпионате разыграли 14 комплектов наград — 12 у мужчин и 2 у женщин.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

Чемпионаты мира по трековым велогонкам
Спорт в Италии в 1985 году
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в области Венеция
1985 год в велоспорте
Август 1985 года